Sishui Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sishui (köping i Kina, Gansu), 
 Sishui (köping i Kina, Shandong, lat 35,66, long 117,28), 

Robotskapade Kinaförgreningar